Storstensören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storstensören, Nykarleby, Österbotten, 
 Storstensören (vid Köklot, Korsholm), Österbotten, 
 Storstensören (vid Söderudden, Korsholm), Österbotten, 
 Storstensören, Vasa, Österbotten,

Se även
Storstenören
Storstenarna
Storstensbådan
Storstensrevet

Robotskapade Finlandförgreningar